Küstenland steht für:

 Österreichisches Küstenland, Litorale, Kronland der Habsburgermonarchie in Slowenien und Kroatien
 Primorska, Slowenisches Küstenland, Region der Litorale und von Slowenien 
 Hrvatsko primorje, Kroatisches Küstenland, auch Ungarisches Küstenland als Region der ungarischen Krone
 Region Primorje, russische Region am Pazifik
 Küstenländer (Geschichte Serbiens), eine der südslawischen Gebiete an der Adria
 eines der fünf an der Nord- bzw. Ostseeküste liegenden Deutschen Bundesländer

Siehe auch:
 Litoral (Küstenregion in der Gewässerkunde)